Région de développement Centre peut faire référence à:

 Région de développement Centre au Népal
 Région de développement Centre en Roumanie